Jacob's Ladder kan syfta på:

 Jacob's Ladder – engelsk titel på en amerikansk psykologisk skräckfilm från 1990, se Jacobs inferno
 Jacob's Ladder (låt) – en låt från 1979 av den kanadensiska progressiv rock bandet Rush

Se även
 Jakobs stege